Катар — держава в Азії
 Катар — тип індійського кинджала
 Катар — член середньовічної європейської секти XI—XIV ст.
 Катар — те ж саме, що й катаральне запалення
 «Катар» (також «Нежить») — роман Станіслава Лема